Michael Palaiologos ist der Name folgender Personen:

 Michael Palaiologos (1224–1282), byzantinischer Kaiser, siehe Michael VIII.
 Michael Palaiologos (1277–1320), byzantinischer Mit-Kaiser, siehe Michael IX.
 Michael Palaiologos der Ältere (* 1337), Sohn des byzantinischen Kaisers Andronikos III.
 Michael Palaiologos der Jüngere (1351/1354–1376/1377), Sohn des byzantinischen Kaisers Johannes V.